GRT steht für:
 General Relativity Theory, siehe Allgemeine Relativitätstheorie
 Golden Reader Tool, Software-Anwendung zum Lesen von ICAO-konformen Reisepässen mit RFID
 Grenzrate der Transformation, in der Produktionstheorie die Steigung der Produktionsmöglichkeitenkurve
 Gross Registered Ton, siehe Bruttoregistertonne
 IATA-Code des Flughafens von Gujrat, Pakistan

Grt steht für:
 Greenwicher Stundenwinkel

grt steht für:
 Garo (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache in Indien

GRT